Widrich ist der Name von:

 Gerheid Widrich (1937–2019), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Hans Widrich (* 1936), österreichischer Journalist
 Virgil Widrich (* 1967), ein österreichischer Regisseur, Drehbuchautor, Filmemacher und Multimedia-Künstler

Siehe auch:
 Widderich